Предсуществова́ние (; ; ; ):

 Предсуществование — религиозно-философское учение о существовании души человека до его физического рождения на земле.
 Предсуществование Христа — христианская концепция существования Христа как второго лица Троицы до его воплощения в личность Иисуса.